Adami steht für:
 Adami (Decollatura), Ort in der Gemeinde Decollatura, Kalabrien, Italien
 Adami & C., ehemaliger italienischer Automobilhersteller

ADAMI ist die Abkürzung für:
 Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes, die französische Verwertungsgesellschaft für Urheberrechte, siehe Adami (Organisation)

Adami ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Adami (1610–1663), deutscher römisch-katholischer Bischof
 Alfredo Adami (1914–1989), italienischer Schauspieler
 Auguste Adami (1813–1886), deutsche Opernsängerin und Theaterschauspielerin
 Bice Adami (1875–1969), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Carl Adami (1834–1900), US-amerikanischer Opernsänger (Tenor), siehe Carl Adams (Sänger)
 Edward Fenech Adami (* 1934), maltesischer Politiker, Präsident von Malta 2004–2009
 Ernst Daniel Adami (1716–1795), deutscher Theologe, Schriftsteller, Musiker
 Friedrich Wilhelm Adami (1816–1893), deutscher Schriftsteller

 Glenda Adami (* 1984), italienische Grasskiläuferin
 Heinrich Joseph Adami (1807–1895), österreichischer Schriftsteller 

 Kurt Adami (1886–?), deutscher Komponist, Chorleiter und Musikpädagoge
 John George Adami (1862–1926), britischer Pathologe
 Luigi Adami (1900–??), italienischer Sportschütze
 Paul Adami (1739–1814), österreichischer Veterinärmediziner
 Tobias Adami (1581–1643), deutscher Philosoph und Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft
 Valerio Adami (* 1935), italienischer Maler

Siehe auch:
 Adam
 Adame

Abkürzung